Ле-Ф'єф-Сове́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 39 км на схід від Нанта, 50 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Ле-Ф'єф-Совен, Ла-Буассєр-сюр-Евр, Шодрон-ан-Мож, Ла-Шоссер, Ле-Фюїє, Монрево, Ле-Пюїзе-Доре, Сен-П'єрр-Монлімар, Сен-Кантен-ан-Мож, Сен-Ремі-ан-Мож i Ла-Саль-е-Шапель-Обрі було об'єднано в новий муніципалітет Монрево-сюр-Евр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 635 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1649,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Ф'єф-Совен на сайті французького Національного інституту географії
 Ле-Ф'єф-Совен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ле-Ф'єф-Совен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара